Les  championnats panaméricains d'escrime ont eu lieu du 21 au  à Panama.

Médaillés

Épée

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Fleuret

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Sabre

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Liens internes 
 Championnats panaméricains d'escrime
 Coupe du monde d'escrime 2015-2016

2016
Escrime
Escrime 2016
Panama (ville)
Panaméricains 2016
Panaméricains
2016 au Panama
Sport en juin 2016